Найджел Пол Фараж ( ; родился 3 апреля 1964 г.) — британский политик, с 22 марта 2019 года лидер Партии Brexit. В 2006—2016 годах (с перерывами) был председателем Партии независимости Соединённого Королевства.

Биография 
С 1975 по 1982 год учился в престижном Даличском колледже, по окончании которого работал на Лондонской бирже металлов.

С лета 1999 является депутатом Европейского парламента от юго-восточной Англии. Был сопредседателем парламентской фракции «Европа за свободу и прямую демократию».

После прекращения членства в Консервативной партии в 1992 году из-за подписания Маастрихтского договора выступил одним из основателей Партии независимости Соединённого Королевства. После ряда неудачных избирательных кампаний от ПНСК на европейских и британских парламентских выборах с 1994 года получил место депутата Европейского парламента от избирательного округа юго-восточной Англии в европарламентских выборах 1999 года — это был первый год, когда использовалась система региональных списков. Был переизбран в 2004, 2009 и 2014 годах.

В сентябре 2006 года Фараж стал лидером Партии независимости Соединённого Королевства и возглавил её на выборах в Европарламент 2009 года, по итогам которых она получила вторую по величине долю голосов, победив лейбористов и либерал-демократов с преимуществом более чем в 2 миллиона голосов. В ноябре 2009 года ушел в отставку, чтобы сконцентрироваться на борьбе за место спикера Джона Беркоу на парламентских выборах 2010 года в Великобритании. Фаражу не удалось победить Беркоу: в избирательном округе Бакингема он занял лишь третье место.

В ноябре 2010 года Фараж победил на выборах лидера партии. В октябре 2009 года занял 41-е место в опросе The Daily Telegraph «100 самых влиятельных правых политиков», в котором были отмечены его умение использовать средства массовой информации и успех ПНСК на европейских выборах. В списке The Daily Telegraph 2010 года занял 58-е место. В том же списке, составленном в 2012 году, Фараж занял 17-е место, а в 2013 — второе за премьер-министром.

На европарламентских выборах 2014 года Фараж вновь был переизбран и привел Партию независимости Соединённого Королевства к её первой победе на общенациональных выборах в Великобритании. Это был первый с 1906 года случай, когда победу одержала какая-либо партия помимо лейбористов и консерваторов.

Фараж известен своими резкими и зачастую скандальными выступлениями в Европарламенте, критикующими евроинтеграцию в рамках Евросоюза и еврозоны.

4 июля 2016 года ушёл с поста лидера ПНСК. В 2018 году покинул ПНСК в знак протеста против назначения новым лидером партии Джерардом Баттеном на пост своего советника Томми Робинсона, известного крайне правыми антиисламскими взглядами, а в начале 2019 года основал Партию Брексита (Brexit) для политической защиты результатов референдума о членстве Британии в Евросоюзе.

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила Фаража в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия».

Примечания

Ссылки 

 Nigel Farage MEP Официальный сайт

Политики Великобритании
Депутаты Европарламента от Великобритании (1999—2004)
Депутаты Европарламента от Великобритании (2004—2009)
Депутаты Европарламента от Великобритании (2009—2014)
Депутаты Европарламента от Великобритании (2014—2019)
Депутаты Европарламента (2019—2024)